Stašinskas ist der Familienname folgender Personen:

 Vladas Stašinskas (1874–1944), litauischer Politiker und Rechtsanwalt
 Vytautas Stašinskas (1906–1967), litauischer Fußballspieler und Diplomat